Джордж Джек Уоррен Керриган (; 28 июля 1879, Луисвилл, штат Кентукки, США — 9 июня 1947, остров Бальбоа близ Ньюпорт-Бич) — американский актёр и режиссёр немого кино.

В молодости работал клерком на складе, пока не представился шанс появиться на театральной сцене в водевиле.

В возрасте 30 лет начал сниматься в фильмах американской кинокомпании «Essanay Studios». Контракт с корпорацией «American Film Corporation» позволил актеру сняться во многих фильмах в главных ролях. Основное амплуа — молодой современник.

До 1924 года снялся в более чем 300 фильмах США. Особенно активно снимался до начала первой мировой войны.

Керриган умер от пневмонии в возрасте 67 лет. Похоронен на кладбище Форест-Лаун в Глендейле, северном пригороде Лос-Анджелеса.

Избранная фильмография 

 1910 : A Touching Affair
 1910 : Her Husband’s Deception
 1910 : Girlies
 1911 : The Poisoned Flume
 1911 : The Boss of Lucky Ranch
 1911 : The Opium Smuggler
 1911 : Strategy
 1911 : Bud Nevins, Bad Man
 1911 : A California Love Story
 1911 : Three Daughters of the West
 1911 : The Sheriff’s Sisters
 1911 : The Smoke of the .45
 1911 : Bonita of El Cajon
 1911 : The Sheepman’s Daughter
 1911 : Crazy Gulch
 1911 : As in a Looking Glass
 1911 : A Trooper’s Heart
 1911 : The Sheriff’s Captive
 1911 : The Ranchman’s Vengeance
 1911 : A Cowboy’s Sacrifice
 1911 : A Western Dream
 1911 : Branding a Bad Man
 1911 : A Daughter of Liberty
 1911 : The Witch of the Range
 1911 : The Ranch Tenor
 1911 : Rattlesnakes and Gunpowder
 1911 : The Sage-Brush Phrenologist
 1911 : The Elopement on Double L Ranch
 1911 : $5000 Reward, Dead or Alive
 1911 : Law and Order on the Bar-L Ranch
 1911 : The Broncho Buster’s Bride
 1911 : The Cowboy’s Ruse
 1911 : The Yiddisher Cowboy
 1911 : The Sky Pilot’s Intemperance
 1911 : The Hermit’s Gold
 1911 : The Circular Fence
 1911 : The Rustler Sheriff
 1911 : The Actress and the Cowboys
 1911 : A Western Waif
 1911 : Cattle, Gold and Oil
 1911 : The Ranch Girl
 1911 : The Brand of Fear
 1911 : The Blotted Brand
 1911 : Auntie and the Cowboys
 1911 : Three Million Dollars
 1911 : The Cowboy and the Artist
 1911 : The Gun Man
 1911 : The Love of the West
 1911 : The Land Thieves
 1911 : The Lonely Range
 1911 : The Horse Thief’s Bigamy
 1911 : The Trail of the Eucalyptus
 1911 : The Water War
 1911 : The Three Shell Game
 1911 : The Mexican
 1911 : The Last Notch
 1911 : The Eastern Cowboy
 1911 : The Way of the West
 1911 : The Angel of Paradise Ranch
 1911 : Jolly Bill of the Rocking R
 1911 : The Ranchman’s Nerve
 1912 : The Power of Love
 1912 : The Range Detective
 1912 : The Grub Stake Mortgage
 1912 : The Distant Relative
 1912 : Where Broadway Meets the Mountains
 1912 : The Mormon
 1912 : Love and Lemons
 1912 : An Innocent Grafter
 1912 : Society and Chaps
 1912 : From the Four Hundred to the Herd
 1912 : The Broken Ties
 1912 : The Tramp’s Gratitude
 1912 : The End of the Feud
 1912 : The Eastern Girl
 1912 : Driftwood
 1912 : The Agitator
 1912 : The Haters
 1912 : The Thread of Life
 1912 : The Wandering Gypsy
 1912 : The Reward of Valor
 1912 : The Brand
 1912 : The Green-Eyed Monster
 1912 : Cupid Through Padlocks
 1912 : The Coward
 1912 : The Real Estate Fraud
 1912 : The Daughters of Senor Lopez
 1912 : The Land Baron of San Tee
 1912 : Their Hero Son
 1912 : Fidelity
 1912 : The Law of God
 1912 : The Meddlers
 1912 : A Bad Investment
 1912 : The Canyon Dweller
 1912 : After School
 1912 : The Jealous Rage
 1912 : The Marauders
 1912 : The Maid and the Man
 1912 : Father’s Favorite
 1912 : For the Good of Her Men
 1912 : The Will of James Waldron
 1912 : Under False Pretenses
 1912 : The Simple Love
 1912 : A Life for a Kiss
 1912 : The Dawn of Passion
 1912 : The Weaker Brother
 1912 : The Wordless Message
 1912 : The Evil Inheritance
 1912 : The Stranger at Coyote
 1912 : The Bandit of Point Loma
 1912 : The Call of the Open Range
 1912 : The Land of Death
 1912 : The Fear
 1912 : The Best Man Wins
 1912 : The Outlaw Colony
 1912 : Jack of Diamonds
 1913 : The Adventures of Jacques
 1913 : The Restless Spirit
 1913 : An Eastern Flower
 1913 : Woman’s Honor
 1913 : Angel of the Canyons
 1913 : Matches
 1913 : Ashes of Three
 1913 : Back to Life
 1913 : The Barrier of Bars
 1914 : Jack Meets His Waterloo
 1916 : The Pool of Flame
 1916 : A Son of the Immortals
 1923 : Крытый фургон / The Covered Wagon
 1924 : Капитан Блад / Captain Blood

Режиссёр 
 1915 : The Widow’s Secret
 1916 : The Melody of Love

Ссылки 
 Дж. Уоррен Керриган на сайте Internet Movie Database 

Режиссёры немого кино
Умершие от пневмонии
Похороненные на кладбище Форест-Лаун